Dos buques de la Armada de los Estados Unidos portaron el nombre USS Finback en honor al finback, rorcual común o ballena de aleta, una ballena común en la costa atlántica de los Estados Unidos de América.

 El primer  fue un submarino clase Gato, asignado en 1942 y desguazado en 1958.
 El segundo  fue un submarino nuclear clase Sturgeon, asignado en 1970 y desguazado en 1997. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos